

Життєпис 
Народився 1921 року в с. Яринівка Березнівського району.
14 січня 1944 року призваний на фронт. Воював на І-му Білоруському фронті.

Командир полкової розвідки.

28 червня 1944 року був важко поранений у бою.

За взяття в полон німецького офіцера, який дав цінні відомості, був нагороджений Орденом Слави ІІІ ступеня.

У рідне село повернувся в 1946 році.

Нагороди 
 Орден Слави ІІІ ступеня.
 Медаль «За бойові заслуги».
 Медаль «За перемогу над Німеччиною у Великій Вітчизняній війні 1941—1945 рр.»
 Медаль «20 років перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941—1945 рр.».

Уродженці Березнівського району